Юпи́тер — многозначный термин.
 Юпитер — 5-я планета Солнечной системы.
 Юпитер (мифология) — бог в древнеримской мифологии, схожий с Зевсом у древних греков.
 Кельтский Юпитер

Предприятия 
 «Юпитер» — завод на Валдае.

Техника 
 «Юпитер» — американская баллистическая ракета.
 «Юпитер» — марка советских транзисторных магнитофонов, выпускавшихся с 1970-х по 1994 год в Киеве.
 «Юпитер» — серия советских фотографических объективов.
 «Юпитер» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи.
 «Юпитер» — средний разведывательный корабль проекта 861М, ВМФ СССР.
 «Юпитер» — броненосец британского флота.
 «Юпитер» — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи 1740 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Юпитер» — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи 1740 года постройки, участник Семилетней войны.
 «Юпитер» — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи 1771 года постройки.
 «Юпитер» — марка электрических батареек в СССР.

Топонимы 
 Юпитер — деревня в Дзержинском районе Минской области, Белоруссия.
 Юпитер — упразднённая в 1986 году деревня Балтачевского района Башкирии.
 Юпитер — микрорайон города Салавата в Башкортостане
 Юпитер — посёлок в Комаричском районе Брянской области.

Прочее 
 
 Юпитер — британский журнал научной фантастики.
 Юпитер — название масонских лож.
 «Юпитер» — название футбольного клуба «Маяк» из Харькова в 1992—1993 годах.

См. также 
 Купол Юпитера — потухший вулкан на Марсе.
 Сейлор Юпитер — персонаж манги и анимэ «Сейлор Мун».
 «Иж Юпитер» — марка мотоциклов, разработанных и выпускаемых в Ижевске на заводе «Ижмаш-Мото».
 «Юпитер-С» — баллистическая ракета, созданная в США в 1956 году.
 «Ю-Питер» — российская рок-группа, основанная в 2001 году Вячеславом Бутусовым.
 «Юпитер-квартет» — американский струнный квартет, базирующийся в Бостоне.
  () — топоним.